Лена Дюрр — німецька гірськолижниця. 
Ріхард Дюрр — швейцарський футболіст.
Франсуаз Дюрр — французька тенісистка.